Francisco Rodríguez, noto come Francisco – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo (n. 1978)
 Francisco Rodríguez, detto Maza – calciatore messicano (n. 1981)
 Francisco Rodríguez – calciatore svizzero (n. 1995)
 Francisco Rodríguez, noto come Pacho Rodríguez – ciclista colombiano (n. 1960)
 Francisco Rodríguez, detto K-Rod – giocatore di baseball venezuelano (n. 1982)
 Francisco Rodríguez Adrados – linguista e grecista spagnolo (n. 1922)
 Francisco Rodríguez – politico panamense (n. 1938)
 Francisco Rodríguez Sánchez – politico spagnolo (n. 1945)
 Francisco Rodríguez – pugile venezuelano (n. 1945)
 Francisco Rodríguez Fernández – regista spagnolo (n. 1943)
 Francisco Rodríguez – tennista paraguaiano 
 Francisco Rodríguez – tennista spagnolo